Форт-Рипли (город, Миннесота) — город в округе Кроу-Уинг, штат Миннесота, США.
 Форт-Рипли (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Кроу-Уинг, Миннесота, США.